Машино — топоним и фамилия.

Топоним 
Россия
 Машино — село в Бахчисарайском районе Крыма.
 Машино — село в Красногвардейском районе Крыма.
 Машино — деревня в Тосненском районе Ленинградской области.
 Машино — деревня в Сергиево-Посадском районе Московской области.
 Машино — деревня в Щёлковском районе Московской области.
 Машино — деревня в Колосовском районе Омской области, упразднена в 1972 г.
 Машино — деревня в Гагаринском районе Смоленской области.
 Машино — деревня в Краснохолмском районе Тверской области.
 Машино — озеро в Лужском районе Ленинградской области.

Носители фамилии 
 Машино, Андре (1903—1963) — французский футболист, нападающий.

См. также 
 Машин
 Машина (значения)